Golson est un nom propre anglo-saxon, qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Benny Golson (1929-), saxophoniste, compositeur et arrangeur américain ;
 Greg Golson (1985-), joueur de baseball ;
 Reggie Golson (1981-), basketteur américain ;

Astronomie 
 (2466) Golson, astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme anglais